Kolonia Town är en ort i Mikronesiens federerade stater (USA).   Den ligger i kommunen Kolonia Municipality och delstaten Pohnpei, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Palikir. Kolonia Town ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kolonia Town är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Kolonia Town norrut. Den högsta punkten i närheten är Emerging Pohnpei Seamount - Pohnpei Island,  meter över havet,  km norr om Kolonia Town. Runt Kolonia Town är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Palikir,  km sydväst om Kolonia Town. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Pohnpei